Ваанила () — финская фамилия и топоним.

Персоналии 
  (1923—2008) — финский художник.
 Ваанила, Хейкки Хейкинпойка (в шведском варианте написания — Ванберг, Хенрик) (1630—1709) — финский крестьянин, депутат риксдага (шведского парламента), председатель крестьянского сословия Швеции (1680).
 Ваанила, Хейкки (1896—1977) — финский журналист (настоящее имя — Энсио Рислакки).

Топонимы 
  — деревня в муниципалитете Лохья, Финляндия.